Dolce Vita steht für:

 La dolce vita, Originaltitel von Das süße Leben, italienischer Spielfilm (1960)
 Dolce Vita & Co, österreichische Fernsehserie (2001–2002)
 ein Song von Ryan Paris (1983), siehe Ryan Paris #Leben
 Dolce vita (Album), eine LP der Spider Murphy Gang
 München Mord: Dolce Vita, deutscher Fernsehfilm von Matthias Kiefersauer (2022)

Siehe auch: